Fox puede estar referido o vinculado a:

Empresas y cadenas de televisión 
 Fox Corporation, compañía de medios estadounidense.
 Fox Broadcasting Company, cadena de televisión estadounidense.
 Fox Television Stations, grupo de estaciones de televisión.
 Fox News, canal de noticias de televisión por cable conservador estadounidense.
 Fox Sports, nombre de la marca para varios canales deportivos.
 21st Century Fox, antigua corporación multinacional estadounidense de medios de comunicación, vendida a The Walt Disney Company.
 Fox Entertainment Group, antigua compañía de entretenimiento estadounidense.
 20th Century Studios (anteriormente,  20th Century Fox), estudio de cine estadounidense.
 Searchlight Pictures (anteriormente, Fox Searchlight Pictures), estudio de distribución de cine estadounidense.
 Fox Networks Group, supervisa los activos de televisión internacional.
 Fox (España)
 Fox (Reino Unido e Irlanda)
 Fox (Asia)
Otras señales internacionales del canal Fox.
 Fox Networks Group Latin America, supervisa los activos de televisión latinoamericanos.
 Star Channel (anteriormente Fox Channel), canal latinoamericano de televisión paga.
 Star Life (anteriormente Fox Life).
 Star Premium (anteriormente Fox Premium), aglomerados de canales de televisión paga latinoamericanos. 
 Fox Telecolombia, productora de televisión colombiana.
 Fox Kids, antiguo bloque de programación y canal de televisión infantil estadounidense.

Personas 
 Charles James Fox (1749-1806), político whig británico de los siglos XVIII y XIX, conocido entre varias cosas por su campaña anti esclavista.
 Edward Fox (1937-), también conocido como Edward Charles Morrice Fox, actor británico de teatro, cine, y televisión. 
 James Fox (1939-), también conocido como William Fox, actor británico, hijo del agente teatral Robin Fox.
 Megan Fox (1986-), también conocida como Megan Denise Fox, actriz y modelo estadounidense.
 Michael Andrew Fox (1961-), más conocido como Michael J. Fox, actor canadiense-estadounidense.
 Rick Fox (1969-), también conocido como Ulrich Alexander "Rick" Fox, jugador canadiense de baloncesto (ya retirado), que jugó como alero en la NBA.
 Samantha Fox (1966-), también conocida como Samantha "Sam" Karen Fox (Londres y como Sam Fox, modelo, actriz, y cantante británica.
 Terry Fox (1958-1981), también conocido como Terrance Stanley «Terry» Fox, deportista y activista canadiense en pro de la investigación contra el cáncer.
 Vicente Fox (1942-), también conocido como Vicente Fox Quesada, empresario y político mexicano, presidente de México entre 2000 y 2006.
 Wade Fox (1920-1964), también conocido como Rufus Wade Fox Jr., herpetólogo estadounidense, especialista en la anatomía de los ofidios.

Personajes de ficción 
 Fox McCloud, zorro antropomórfico y protagonista de la serie de videojuegos "Star Fox".
 Fox Mulder, también conocido como Fox William Mulder, personaje ficticio interpretado por el actor David Duchovny en la serie de televisión "Expediente X" ("X Files").

Toponimia 
 Fox (Alaska), lugar designado por el censo, ubicado en el borough de Fairbanks North Star, en el estado estadounidense de Alaska.
 Islas Fox, grupo de islas estadounidenses, localizadas en la parte oriental del archipiélago de las islas Aleutianas; administrativamente dependen del estado de Alaska.
 Municipio de Fox, uno de los municipios ubicados en el condado de Black Hawk, en el estado estadounidense de Iowa.
 Municipio de Fox, municipio ubicado en el condado de Elk, en el estado estadounidense de Pensilvania.
 Municipio de Fox, municipio ubicado en el condado de Sullivan, en el estado estadounidense de Pensilvania.

Sector automotor 
 Reliant Fox, modelo de automóvil del fabricante británico Reliant, hecho de fibra de vidrio en Tamworth, Inglaterra, entre los años 1983 y 1990.
 Volkswagen Fox, modelo de automóvil del fabricante alemán Volkswagen, originalmente un automóvil de turismo con carrocerías sedán dos y cuatro puertas, así como una rural de dos puertas.

Miscelánea 
 Fox terrier, raza de perro utilizada antiguamente para hacer salir a los zorros de sus madrigueras, y así poder perseguirlos con perros de rastreo; actualmente este terrier es principalmente animal de compañía.
 Fox, palabra clave utilizada en aviación militar, para referirse al lanzamiento de misiles/municiones.
 Idioma Fox, también conocido como idioma kikapú, una de las lenguas algonquinas.
 Fox, zorro en inglés.